

Geografia 
 Switzer – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia Occidentale, nella contea di Logan

Persone 
 Ainsley Switzer (1978) – schermitrice canadese
 Barry Switzer (1937) – allenatore di football americano statunitense 
 Bill Switzer (1984) – attore canadese
 Bob Switzer (1914-1997) – inventore statunitense
 Carl Switzer (1927-1959) – attore statunitense
 George Switzer (1915-2008) – minerologo e docente statunitense
 Harold Switzer (1925-1967) – attore statunitense
 Kathrine Switzer (1947) – maratoneta e attivista statunitense
 Kyle Switzer (1985) – attore canadese
 Mary E. Switzer (1900-1971) – funzionaria statunitense
 Ryan Switzer (1994) – giocatore di football americano statunitense